HMS Magnificent (1806) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга. Второй корабль Королевского флота, названный Magnificent (Великолепный).

Постройка 
Заказан 31 января 1805 года. Проект (тип Repulse так называемых «обычных» двухдечных) принадлежал сэру Уильяму Рулу (), одному из сюрвейеров Королевского флота. Он знаменовал возвращение к «обычным» 74-пушечным в 1800 г, когда численность флота снова вышла на первый план. Magnificent, четвертый из 11 построенных, возглавил вторую серию данного типа, начатую в 1805.

Строился на частной верфи Perry, Wells & Green на Темзе, в Блэкуолл, Лондон — еще один признак острой нужды в новых кораблях. Спущен на воду 30 августа 1806. Вступил в строй в том же году.

Служба 
Все Наполеоновские войны провел в составе Флота Канала. Вместе с другими осуществлял политику ближней блокады лорда Сент-Винсента.

Наиболее известен эпизод 17 декабря 1812 года на Баскском рейде, когда капитан Хейс продемонстрировал высочайшую морскую выучку и спас корабль от гибели на подветренном берегу.

Впоследствии корабль был переведен на Вест-Индскую станцию. В 1825 году разоружен и оставлен для рейдовой службы на Ямайке. Использовался под плавучую казарму для рекрутов. В 1843 году выведен из состава флота и продан.

Примечания

Литература 
 

Линейные корабли типа Repulse